Inchon kan verwijzen naar:
 De Zuid-Koreaanse stad Incheon
 Het Amerikaanse amfibische landingsvaartuig USS Inchon
 Inchon, een film uit 1982